utopia – termin z zakresu filozofii, odnoszący się do idealnego ustroju społecznego
 Utopia – książka Thomasa More’a
 Utopia – brytyjski serial telewizyjny z gatunku conspiracy thriller
 Utopia – singel grupy Within Temptation
 Utopia – singel holenderskiego zespołu Within Temptation z albumu An Acoustic Night at the Theatre
 Utopia – album studyjny Pawbeats
 Utopia – album studyjny Björk
 Utopia – album studyjny Travisa Scotta
 Utopia – minialbum Kerli
  – amerykański zespół muzyczny
 Utopia – indonezyjski zespół muzyczny
 Utopia – demo heavy metalowego amerykańskiego zespołu Nevermore
 Utopia Planitia – równina na północnej półkuli Marsa

Miejscowości w USA:
 Utopia – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
 Utopia – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Uvalde